

Cinema 
 Barry Seal - Una storia americana (American Made) – film del 2017 diretto da Doug Liman

Musica 
 American Made – album dei The Oak Ridge Boys del 1983
 American Made – album dei Wakefield del 2003
 American Made – album dei BPMD del 2020